Oebaras fou un noble persa, al servei de Cir II el Gran i probablement abans del seu pare Cambises.

A la mort de Cambises el 559 aC fou un dels que s'esmenten com instigadors de la rebel·lió de Cir I contra el seu avi Astíages de Mèdia. Després fou governador de Barcània. Vers el 548 aC o poc més tard se suposa que va retornar a Pasàrgada i va matar Astíages sense coneixement del seu net el rei Cir.

Nobles perses